

Persone 
 Adone Zecchi – compositore e direttore di coro italiano
 Barbara Zecchi – scrittrice
 Carlo Zecchi – pianista e direttore d'orchestra italiano
 Carlos Zecchi – maestro del Conservatorio Santa Cecilia di Roma
 Giovanni Zecchi - medico italiano
 Lelio Zecchi – teologo e religioso italiano
 Marco Zecchi – scrittore italiano
 Renato Zecchi – calciatore italiano
 Stefano Zecchi – scrittore, giornalista e accademico italiano

Altro 
 Zecchi – frazione di Solbiate Olona, in provincia di Varese
 Ca' de Zecchi – cascina nel comune lombardo di Tavazzano con Villavesco
 Torneo Victorio Zecchi – torneo nazionale maschile di tennistavolo, categoria Giovani, in Uruguay